

Умьот — селище міського типу, Зубово-Полянський район, Мордовія
 Умьот — присілок, Вадінський район, Пензенська область